Corna – appendici ossee degli animali
 Corna – espressione colloquiale che indica l'adulterio
 Corna di fachiro – arma indiana
 Corna uterine – componente dell'apparato genitale femminile
 Corna – gesto tradizionale

Geografia 
 Corna Imagna – comune italiano della Lombardia
 Corna Mara – vetta alpina italiana
 Corna Piana – montagna italiana
 Corna Trentapassi – montagna italiana
 Corna – frazione del comune italiano di Darfo Boario Terme, in Lombardia
 Passo del Cornà – valico delle Alpi Liguri

Persone 
 Luisa Corna – cantante, conduttrice televisiva, attrice e modella italiana
 Carlo Corna – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Stefania Corna – pallavolista italiana
 Carlo Della Corna – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giacomo Maria Corna Pellegrini – vescovo cattolico italiano

Altri progetti